Indonesië
 Dongko (onderdistrict), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Dongko (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java